„Рено̀ Сенѝк“ (Renault Scénic) е модел компактни многофункционални автомобили (сегмент M) на френската компания „Рено“, произвеждан от 1996 година.

Предназначен да разшири гамата многофункционални автомобили на „Рено“ след успеха на по-големия „Рено Еспас“, „Сеник“ става първият масов европейски компактен многофункционален автомобил след ранни опити като „Фиат 600 Мултипла“ или внасяните от Япония в не толкова големи количества „Мицубиши Чериът“ и „Мицубиши RVR“. Четирите поколения на „Сеник“ – 1996, 2003, 2009 и 2016 година – са базирани на съответните поколения на средния автомобил „Рено Меган“.

Първото поколение на „Рено Сеник“ става Автомобил на годината за Европа през 1997 година.

Бележки 

Сеник
Многофункционални автомобили